Tous est un nom propre qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Tous, une ville en Espagne ;
 Tous, une ville en Iran.

Patronyme 

 Paco Tous (1964-), acteur espagnol.